Nu Draconis pode se referir a:
Nu1 Draconis
Nu2 Draconis